Ishida è un cognome giapponese

Persone 
 Akira Ishida (1967) – doppiatore giapponese
 Akira Ishida – goista giapponese
 Hikari Ishida (1972) – attrice e cantante giapponese
 Yōko Ishida (1973) – cantante giapponese

Nell'immaginario 
 Matt Ishida – personaggio di Digimon Adventure
 Ryūken Ishida – personaggio di Bleach
 Uryū Ishida – personaggio di Bleach

Altro 
 Ishida – stazione della metropolitana di Kyoto